Arondismentul Sens (în ) este un arondisment din departamentul Yonne, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Cerisiers
 Cantonul Chéroy
 Cantonul Pont-sur-Yonne
 Cantonul Saint-Julien-du-Sault
 Cantonul Sens-Nord-Est
 Cantonul Sens-Ouest
 Cantonul Sens-Sud-Est
 Cantonul Sergines
 Cantonul Villeneuve-l'Archevêque
 Cantonul Villeneuve-sur-Yonne

Comune 

Sens